Hernu peut faire référence à: 

 Charles Hernu (1923-1990), homme politique et ancien ministre de la Défense français ;
 La station Charpennes - Charles Hernu, une station du métro de Lyon située à Villeurbanne ;
 Marc Hernu est un auteur de bandes dessinées Belge, auteur du Destin de Sarah ;
 Laurent Hernu (1976), un décathlonien français.